John McCullough ist der Name folgender Personen:

* John McCullough (Schriftsteller) (* 1978), britischer Schriftsteller
 John McCullough (Basketballspieler) (* 1956), US-amerikanischer Basketballtrainer und -spieler
 John C. McCullough (1858–1920), Generalanwalt des Bundesstaates Kalifornien
 John G. McCullough (1835–1915), US-amerikanischer Politiker
 John Edward McCullough (1837–1885), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 John McCulloch (1806–1879), US-amerikanischer Politiker
 John MacCulloch (1773–1835), britischer Geologe